Allsvenskan i handboll för damer 2019/2020  var den tionde upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för damer säsongen 2019/2020 Den innehöll 12 lag som spelade mot varandra två gånger (en gång hemma och en gång borta).

Säsongen inleddes lördagen den 27 september 2019 och avslutas onsdagen den 14 mars 2020. Kristianstad HK vann serien och spelar i Svensk HandbollsElit hösten 2020.

Serietabell 

På grund av coronapandemin spelades inga kval utan bara Kristianstad HK flyttades upp i Svensk HandbollElit och  bara GT Söder HK flyttades ner till damallsvenskan.

Referenser 

Sport i Sverige 2019
Sport i Sverige 2020
Handbollssäsongen 2019/2020
2019/2020